Pięciobój nowoczesny mężczyzn podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936 rozegrany został w dniach 2 – 6 sierpnia.
Wystartowało 42 zawodników z 16 krajów.

Format zawodów 
Zawody składały się z :
 jazdy konnej – próba terenowa w której zawodnik pokonywał przeszkody o maksymalnej wysokości 1,10 m i szerokości do 3,5 m. Czas na pokonanie całego toru przeszkód został określony na 11:06,7 min. Za każdą rozpoczętą sekundę ponad normę czasu zawodnik otrzymywał 0,5 pkt karnego. Zawodnicy otrzymywali punkty karne za (punkty karne zostały zaliczone jeżeli niżej opisane błędy nastąpiły w promieniu 25 metrów po obu stronach przeszkody. Jeżeli jeździec nie pokonał przeszkody w określonej kolejności musiał wrócić do  ostatniej poprawnie pokonanej przeszkody, jeżeli tego nie uczynił został zdyskwalifikowany (wyjątek to ominięcie przeszkody po trzech wyłamaniach)
  za odmowę lub ominięcie przeszkody – 3 punkty
  za dwukrotną odmowę lub zboczenie z przeszkody – 6 punktów
  za trzykrotną odmowę lub zboczenie z przeszkody – 50 punktów (i zawodnik mógł ominąć przeszkodę)
  za upadek konia lub upadek konia i jeźdźca – 6 punktów
  za sam upadek jeźdźca – 12 punktów
 szermierki – zawodnicy walczyli każdy z każdym do jednego trafienia. Za zwycięstwo przyznawano 2 punkty a za zerowy pojedynek jeden punkt.
 strzelania – każdy zawodnik oddawał 20 strzałów w 5 seriach po 4 strzały.
 pływania – 300 m dowolnym stylem. O kolejności miejsc decydował czas.
 biegu przełajowego na dystansie 4000 m. O kolejności decydował osiągnięty czas.

O końcowej klasyfikacji decydowała suma zajętych miejsc. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydowały zajęte miejsca w następującej kolejności konkurencji : bieg przełajowy, pływanie, strzelectwo, szermierka i jazda konna.

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1936
1936